Moby Dick steht für:
 Moby-Dick, Roman von Herman Melville sowie dessen Verfilmungen:
 Moby Dick (1930), US-amerikanischer Spielfilm von Lloyd Bacon aus dem Jahr 1930
 Moby Dick Rehearsed (1955), TV-Spielfilm (UK) von Orson Welles (mit Christopher Lee)
 Moby Dick (1956), US-amerikanischer Spielfilm von John Huston aus dem Jahr 1956
 Moby Dick (1998), Fernseh-Miniserie von 1998
 Moby Dick (2010), Fernseh-Miniserie von 2010 bis 2011
 2010: Moby Dick, US-amerikanischer Spielfilm von Trey Stokes aus dem Jahr 2010
 Moby-Dick (Oper), Oper von Jake Heggie aus dem Jahr 2010

Moby Dick bezeichnet außerdem:
 Moby Dick (Rhein), 1966 im Rhein entdeckter Belugawal
 Moby Dick (Schiff, 1972), Berliner Ausflugsschiff
 Moby Dick (Schiff, 1976), Bonner Passagierschiff
 Porsche 935 „Moby Dick“, Sportwagen von Porsche, siehe Porsche 935
 Lied der Band Led Zeppelin von ihrem Album Led Zeppelin II
 Moby Dick Verlag, ehemaliger Verlag aus Kiel
 Moby-Dick-Eisfall, Gletscherbruch auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis